El Jobo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Jobo, Omealca, ort, 
 El Jobo, Tuxpan, ort, 
 El Jobo, Tabasco, ort, Cárdenas, 
 El Jobo, Catemaco, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar